Javaanse blauwe cochoa
 Sumatraanse blauwe cochoa